Třetina může být:

 zlomek – 1/3
 poměrná část celku – přibližně 33,33 %
 hrací doba jedné části zápasu v některých kolektivních sportech (např. lední hokej)
 příjmení Třetina vzniklo v souvisí se mzdou vyplácenou pomocníkovi skláře, kterému se říkalo třetina.

Související články 
 Pravidlo třetin